Хаёти Нав, или Хаётинав () — топоним таджикского происхождения:

 Хаётинав — сельская община в Джаббор-Расуловском районе, Таджикистан.
 Хаётинав — село в Джаббор-Расуловском районе,  Таджикистан.
 Хаётинав — посёлок городского типа в Яванском районе, Таджикистан.

См. также 

 Янгихаят